Vodni (Petróvskaia), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Vodni (Adiguèsia), localitat de la República d'Adiguèsia, a Rússia
 Vodni (Oktiabrski), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Vodni (Stàvropol), localitat del territori de Stàvropol, a Rússia

Pàgines de desambiguació